Лагерный — прилагательное и топоним:

Прилагательное 
Лагерный — прилагательное соотносящийся по значению с существительным лагерь, относящийся к лагерю, пример: лагерный начальник, лагерный барак и так далее.

Топоним

Россия 
 Лагерный — вулкан на Камчатке.
 Лагерный — мыс в Крыму.
 Лагерный — мыс в Мурманске.
 Лагерный — остров архипелага Новая Земля.
 Лагерный — остров архипелага Северная Земля.
 Лагерный — остров на котором 22 июля 1906 были расстреляны руководители восстания, в том числе офицеры Аркадий Емельянов и Евгений Коханский..
 Лагерный — железнодорожная станция в городе Рязани.

Населённые пункты 
 Лагерный — хутор в Орловском районе Ростовской области.
 Лагерный — посёлок в Троицком районе Челябинской области.
 Лагерный — республика Саха.

См. также 
 Лагерь
 Лагерное (значение)

Примечания